Алекса́ндр Ива́нович Павло́вич (19 сентября 1819, Шаришске Чьерне (ныне Район Бардейов, Прешовский край, Словакия) — 25 декабря 1900, Свидник) — русинский словацкий поэт, публицист, писатель, фольклорист, общественный деятель. Писал на шаришском восточнославянском наречии, ныне определяемом как диалект украинского, либо русинского языка. «Будитель» русинов, сподвижник Александра Духновича.

Биография 
Александр Павлович родился в многодетной семье грекокатолического священника в области Шариш со смешанным русинско-словацким населением. Он потерял отца в 4 года, а в девять лет, после смерти матери, остался круглым сиротой. После этого будущий поэт несколько лет жил на Галичине, в семье родного дяди Ивана. Во Львове он посвящал Святоюрскую школу, где, кроме прочего, в совершенстве овладел польским языком. Начальную школу окончил во Львове, после чего переехал на Пряшевщину, в семью другого своего родича Иосифа. По окончании гимназии Павлович избрал себе религиозную стезю и уехал учиться в семинарию в словацкий город Трнава. Вдобавок к польскому и словацкому, обучение в семинарии дало ему также знание латинского и немецкого языков, кроме того, именно там Александр Павлович познакомился с видными деятелями словацкого возрождения (Яном Палариком, Мартином Гатталой), новейшей литературой на славянских языках и идеями славянской взаимности.
Хотя Павлович собирался изначально стать священником, но после окончания гимназии в городе Ягре он некоторое время вынужден был проработать юристом, поскольку оказалось, что все места для священников заняты.
Но вскоре он получил письмо от брата Иосифа, в котором тот сообщал ему, что епископ Галанец готов выслать его на обучение в теологическую академию в Тернаве. В бытность свою студентом академии Павлович начинает сочинять стихи на родном диалекте, причем записывает их первоначальной латинским алфавитом, так как не знал кириллического.
После рукоположения в священники он был назначен в приход в русинском селе Комлоши (Хмелева). Вскоре он познакомился с видным будителем карпатских русинов Александром Духновичем, что повлияло на всю его жизнь. От Духновича он воспринял концепцию о едином русском народе и русском языке, который начал изучать. С февраля 1850 года некоторое время Павлович исполнял обязанности архивариуса епархиальной канцелярии в Пряшеве. В это же время он сотрудничает с возникшей на то время в Пряшеве группой русинских литераторов — «Литературное заведение пряшевское».
Желая остаться возле своего народа, Павлович отказывается от предложенного ему места в гимназии словацкого Кошице и в течение 13 лет исполняет обязанности священника в селе Биловижа, в области Маковица. Этому же краю он посвящает многие свои стихи и историко-этнографические исследования.
С 1864 года и до смерти Александр Павлович исполняет обязанности священника в Свиднике.

Творчество 
Большая часть творчества Александра Павловича описывает сельский быт. Многие из его стихов пронизаны любовью к родному краю, призывом всем славянским (и восточнославянским в частности) народностям объединяться с борьбе за свои права. Самосознание Александра Павловича было «угорско-русским», как отмечает литературовед и этнограф Иван Шлепецкий. Александру Павловичу принадлежит одна из первых (возможно, и первая) детская книга на русинском языке/закарпатском диалекте украинского языка — «Чачко или песник для маковецких детей».
Павлович выступал и как собиратель народного фольклор. В изданном Яковом Головацком сборнике «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» есть ряд произведений, записанных именно Павловичем, который переписывался с Головацким и присылал ему свои записи.
На протяжении многих лет Александр Павлович поддерживал связь со многими другими будителями, как правило, русофильского направления — помимо Александра Духновича это Юлий Ставровский-Попрадов, Яков Головацкий, Богдан Дедицким, Александр Митрак.
Кроме стихов на шаришском наречии, Александр Павлович написал несколько десятков стихотворений на словацком языке.

Язык Павловича 
Большинство стихов Александра Павловича написаны на его родном шаришском диалекте. В предисловии к сборнику своих, стихов Павлович указывал, что сложил их на «любезном солодком малоруском маковицком народа моего прекрасном языке». Стихотворения Павловича печатались в шестидесятых годах в различных изданиях русофильского направления Закарпатья и Галичины. Среди них — сборник «Галичанин», журнал «Слово», «месяцесловы» (календари), издание «Свет». Как указывает современный украинский литературовед Лидия Заболоцкая, многие его стихотворения имели не только литературное или гражданское, но и педагогическое значение. поскольку представляли собой простые, но ясные указания, как следует учить детей и для чего. Для тогдашних, большей частью неграмотных (или малограмотных) крестьян-русинов такие обращения на родном языке имели большое значение.
Александр Павлович кроме того написал ряд стихотворений на русском литературном языке в его закарпатском варианте. По мнению лингвиста и историка литературы Георгия Геровского, эти стихи у него выходили хуже, ибо в его родном шаришском говоре было утрачено разноместное ударение, свойственное восточнославянским языкам и являющееся основой русской силлабо-тонической системы. Его стихи на шаришском наречии — силлабические. В своей автобиографии Павлович признается что желал бы писать по-русски, но не может этого делать, так как не владеет литературным языком достаточно хорошо, и потому занимается «простонародным стихосложением»..

Пример языка Александра Павловича 
Вѣтер вѣлшынами хвіе,

Преспѣвуют соловіе,

Хтѣли бы го потѣшыти,

Жаль го не хоче лишити.

Редактору «Карпат»
…
Брат! В Пряшеве изволили вы меня воззвать,
Чтоб о бедствиях в народе
Утесняемом я нечто написал в «Карпат»,
Путь приготовлял к свободе!?

Вот стал я размышлять, как бы эту задачу
В пользу несчастных розвязать,
Надо погрозиться жестокому палачу,
Преступников надо карать!

Где же причина зла? В народе? Вне народа?
Откровенно нельзя сказать.
И зачем бы нет? Ведь печати свобода!
Мы свободно можем писать.
Александр Павлович. Избранные произведения Том 1. Часть 1 (1-150 стр.)

Наследие 
Стихи Александра Павловича так и не были изданы при жизни единым собранием, но несколько раз переиздавались после смерти. Первое из таких изданий было подготовлено в 1920-м году его давним другом — закарпатским педагогом Иваном Поливкой. После этого стихи Александра Павловича издавались в 1934, 1942 годах. Крупнейшую подборку его стихотворений подготовил в 1955 году чехословацкий литературовед Иван Шлепецкий. В 1982 году в Свиднике была проведена научная конференция, посвященная жизни и творчеству Александра Павловича .
В том же Свиднике Александру Павловичу поставлен памятник.

Исследования творчества 
К личности и творчеству Александра Павловича обращались многие исследователи разной политической и национальной ориентации. Среди них — русофилы Иван Шлепецкий и Павел Федор, украинофил Дионизий Зубрицкий, русинский историк Иван Поп и другие.

Примечания

Литература 
 Микитась В., Олександр Павлович, «Радянське літературознавство», 1965, № 5.

Ссылки 

 Rusyn.sk Alexander PAVLOVIČ pseud. Čarňan Makovickij (1819—1900)
 Александр Павлович (1819—1900)
 Aleksander Pavlovič — Hory! Hory zeleneňky… — nepublikovanyj stišok https://web.archive.org/web/20160305071810/http://holosy.sk/pavlovic
 http://www.info-library.com.ua/books-text-10628.html
 Poznávajme minulosť, krajšou bude budúcnosť

Русинские писатели
Русинские поэты
Словацкие поэты
Поэты Словакии
Писатели Словакии
Публицисты Словакии
Детские поэты
Русинские деятели